Neptuniumfluorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Neptunium und Fluor:

 Neptunium(III)-fluorid, NpF3
 Neptunium(IV)-fluorid, NpF4
 Neptunium(V)-fluorid, NpF5
 Neptunium(VI)-fluorid, NpF6